Osoby o tym nazwisku:
 Józef Winkowski (strona ujednoznaczniająca)
 Tadeusz Winkowski – polski poligraf, wydawca i przedsiębiorca